Gonatista är ett släkte av bönsyrsor. Gonatista ingår i familjen Liturgusidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Gonatista